Forge FC is een Canadese voetbalclub uit Hamilton, Ontario. De club is opgericht in 2017 speelt in de Canadian Premier League, waar ze met drie titels recordhouder is. Forge FC speelt de thuiswedstrijden in het Tim Hortons Field.

Resultaten

Erelijst 
Canadian Premier League
 Kampioensplay-offs (3x): 2019, 2020, 2022
 Reguliere competitie (1x): 2021

Seizoen 2019

Selectie

Externe link 
 Officiële website

Forge, FC
Sport in Ontario
Hamilton (Ontario)